Дикан — название населённых пунктов в Казахстане:

 Дикан (до 2010 г. — Гагарино) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Дикан (до 2001 г. — Маяк) — село в Мактааральском районе Туркестанской области.